La paroisse Saint Aubin est une circonscription ecclésiastique de l'église catholique de France, subdivision du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin.

Histoire 

En 1999, le diocèse a décidé en synode de modifier les limites des paroisses et d'en réduire le nombre dans le département. Ainsi, cette année-là, la paroisse est créée en remplacement des 18 anciennes paroisses de la région.

Organisation 

La paroisse Saint Aubin est rattachée au diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin, à l'archidiocèse de Reims et à la province ecclésiastique de Reims. Elle est située dans la zone de Laon du diocèse. Son siège se situe à Crécy-sur-Serre.

Communes de la paroisse 

Le siège de la paroisse est fixé à  Crécy-sur-Serre. La paroisse regroupe les anciennes paroisses des communes de :

Prêtres responsables

Laïques en mission ecclésiale

Patrimoine religieux remarquable

Pour approfondir

Articles connexes 
Diocèse de Soissons
Liste des églises de l'Aisne

Lien externe 

 Paroisse Saint Aubin sur le site du diocèse

Bibliographie

Sources 

Saint Aubin

Fondation en 1999